|}

Die Bahnstrecke Brétigny–La Membrolle-sur-Choisille ist eine gut 200 km lange, überwiegend eingleisige, französische Eisenbahnstrecke, die seit Mitte der 1860er Jahre in Betrieb ist. Sie läuft zwischen den beiden Magistralen Paris–Bordeaux und Chartres–Bordeaux parallel in südwestliche Richtung und stellte die kürzeste Verbindung der beiden Städte Paris und Tours dar, bevor 1989 die ebenfalls parallel laufende LGV Atlantique eingeweiht wurde. Die in der landwirtschaftlich geprägten, hügeligen Region der Beauce gelegene Strecke bedient mit vielen Windungen hauptsächlich kleine Städte, in denen sich eine lokale Gerberei- und Holzverarbeitungs­industrie entwickelt hatte und die diese in der Anfangszeit sehr förderte.

Die Strecke ist Bestandteil des bis Dourdan-La Forêt reichenden RER-C-Netzes. Nur dieser Abschnitt ist doppelgleisig und elektrifiziert.

Geschichte 
Die Konzession, die am 7. Juli 1838 der Compagnie du chemin de fer Grand-Central de France für den Bau und Betrieb dieser Bahnstrecke zugesprochen wurde, nutzte diese nur kurze Zeit. Bereits Mitte der 1850er Jahre musste sie Konkurs anmelden und wurde 1857 aufgelöst. Sie fiel am 11. April 1857 neu an die Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans (PO), die bereits zuvor kleinere Bahngesellschaften aufgekauft oder deren ehemaligen Strecken übernommen hatte. Der Vertrag wurde am 19. Juni desselben Jahres zusammen mit 18 weiteren Strecken per Gesetz bestätigt. Mit Ordnungsnummer 16 hieß sie noch ohne Nennung von Streckenanfang oder -ende „16° De Paris à Tours, par ou près Châteaudun et Vendôme“. Zwar erreicht die Strecke weder Paris noch Tours, doch war sie mit diesen Städten über andere, kurze Eisenbahnstrecken sehr gut vernetzt: In Brétigny schließt sie an die Bahnstrecke Paris–Bordeaux an, auf der Seite von La Membrolle-sur-Choisille verbindet sie nordwestlich von Tours mit der Bahnstrecke Tours–Le Mans.

Der Bau der Strecke ging zügig voran, weil nur wenige und eher kleine Brücken zu errichten waren. Bereits Ende 1865 konnte der erste Abschnitt Brétigny–Vendôme eröffnet werden; gut eineinhalb Jahre später, am 5. August 1867 folgte der südwestliche, 50 km lange Lückenschluss. Zu Beginn gab es täglich vier Zugpaare. Einer legt die Distanz in knapp 7 Stunden zurück und bediente nur 21 Unterwegshalte, die übrigen Züge hielten überall und brauchten 7:37 h. Die Topografie führte zu einer kurvigen Streckenführung, die keine hohen Geschwindigkeiten erlaubte. Im Laufe der Zeit entwickelte sich die Strecke im Gegensatz zur älteren, die gleichen Ziele verbindende Bahnstrecke Paris–Bordeaux über Orléans und Blois eher zu einer Strecke für den Regionalverkehr.

Der Abschnitt im Großraum Paris bis Dourdan wurde bereits 1901 zweigleisig ausgebaut und 1924 elektrifiziert. Mit der Einrichtung des Réseau express régional d’Île-de-France 1977 kam diese Strecke 1979 zu dem Netzwerk hinzu. Seitdem gibt es einen einheitlichen Tarif und Verkehr im Taktfahrplan.

Auf ca. 50 km verläuft die LGV Atlantique mehr oder weniger unmittelbar nebenan. Das dünn besiedelte Gebiet, lässt diese Parallellage zur bestehenden Strecke, an der viele Bahnhöfe inzwischen geschlossen wurden, in günstiger Weise zu. Diese 1989 eröffnete Schnellfahrstrecke stellt inzwischen die schnellste Verbindung zwischen den beiden Städten Paris und Tours dar. Das topografische Problem vieler Kurven wurde durch eine Trassierung mit vielen Tunneln realisiert. Trotzdem ist die alte, vor über 150 Jahren geschaffene Strecke nach wie vor attraktiv. Sie wird ordnungsgemäß unterhalten, zuletzt zwischen 2009 und 2013 fast auf der gesamten Länge Dourdan–Notre-Dame-d’Oé, für die sie vollständig gesperrt war.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Île-de-France
Bahnstrecke in Centre-Val de Loire